Jason Rogers – giocatore di baseball statunitense
Jason Rogers – schermidore statunitense
Jason Rogers – velocista nevisiano